4-й национальный чемпионат Армении по футболу сезона-1995/96 — турнир Высшей лиги, в котором приняли участие 12 клубов. Чемпионом Армении во второй раз стал «Пюник» (Ереван).

 АОСС (Ереван) переименован в «Пюник» (Ереван).
 «Котайк»-2 (Абовян) переименован в ФК «Ереван».
 «Еразанк» (Ереван) снят с чемпионата, на его место был заявлен новообразованный клуб «Карабах» (Ереван).
 Напрямую в Первую лигу выбыл «Азнавур» (Ноемберян), а после переходного матча — «Арагац» (Гюмри).
 В Высшую лигу из Первой поднялся напрямую «Арабкир» (Ереван), а после переходного матча — ЦСКА (Ереван).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Переходный матч

08.06.1996, Ереван

ЦСКА (Ереван) — «Арагац» (Гюмри) — 4:0.

Голы: Э. Месропян-2, Р. Хачатрян, Е. Татевосян.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1995/1996
 Первая лига Армении по футболу 1995/1996

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-kига 1995/96 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-kига 1995/96 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-kига 1995/96 

Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Армении в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Армении в 1996 году
Чемпионат Армении по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996